Sitio de Breda puede referirse a diversos asedios sufridos por esta ciudad neerlandesa, en la provincia de Brabante:

 Asedio de Breda de 1577: las fuerzas de los Estados Generales de los Países Bajos sitian la ciudad y pactan su rendición.
 Toma de Breda de 1581: los tercios españoles de Claude de Berlaymont toman la ciudad con la connivencia de Charles de Gavre, del consejo de estado holandés.
 Toma de Breda de 1590: un pequeño grupo de soldados holandeses bajo el mando de Charles de Heraugiere, con el apoyo de Mauricio de Nassau, toman la ciudad por asalto, dispersando a los soldados italianos de la guarnición defensora.
 Asedio de Breda de 1625: Ambrosio Spinola, al frente de los tercios españoles, rinde la ciudad bajo el gobierno del holandés Justino de Nassau.
 Asedio de Breda de 1637: Federico Enrique de Orange-Nassau, al mando del ejército holandés, sitia y rinde la ciudad.
Asedio de Breda de 1813. Entre el 19-22 diciembre. Victoria tropas ruso-neerlandesas. Frente al ejército francés que había abandonado la ciudad el día 10 y que fracasa en su intento de recuperarla. Durante la guerra de la sexta coalición.